Salur peut faire référence à : 
 Saman Salur (né en 1976), monteur et réalisateur iranien.
 Sema Salur, mathématicienne turco-américaine.